Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1977 года () прошёл в городе Зевенар с 30 марта по 9 апреля .

 — Харм Вирсма

 — Ханс Янсен

 — Франк Дрост, Франс Хермелинк, Роб Клерк

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1977 год в шашках
Спортивные соревнования в Зевенаре
Март 1977 года
Апрель 1977 года
Спорт в Нидерландах в 1977 году